Mthethwa bezeichnet:

 die Mthethwa-Konföderation, ein Verband aus über 30 Nguni-Stämmen

Mthethwa ist der Familienname von:

 Nathi Mthethwa (* 1967), südafrikanischer Politiker
 Zwelethu Mthethwa (* 1960), südafrikanischer Fotograf